Список R&B-синглов № 1 в Великобритании в 2015 включает синглы, которые достигли № 1 в The Official UK R&B Chart (чарт R&B-синглов) в Великобритании в 2015 году. Еженедельно составляется «The Official Charts Company»  и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 40) и на официальном сайте ОСС.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200
 Список синглов № 1 в США в 2015 году

Примечания 

Списки синглов № 1 в Великобритании
Списки R&B-хитов в Великобритании